Hay varios lugares que se llaman Alconchel:

Alconchel, un municipio de la provincia española de Badajoz.
Alconchel de Ariza, un municipio de la provincia española de Zaragoza.
Alconchel de la Estrella, un municipio de la provincia española de Cuenca.

También puede referirse a:
 Pedro de Alconchel, soldado español al servicio de Francisco Pizarro en la campaña de conquista del Imperio Inca.